Le syndicat mixte touristique des Alpes d'Azur (SITALPA) regroupait 67 communes situées en zone montagne du département des Alpes-Maritimes. Afin de regrouper les moyens d’intervention en matière de tourisme, le SITALPA a été dissous le .

Objectifs
Sa vocation était de se mettre au service des communes afin de les aider à être mieux identifiées et représentées à travers l’aspect bien spécifique du tourisme des villages de la zone montage des Alpes-Maritimes. C'est un "dénominateur commun" à l’ensemble des communes classées en zone montagne. 

Des journées d’étude ont été réalisées afin de cerner l’identité touristique générale des Alpes d’Azur. Y participent des experts, les maires des communes concernées, des personnalités.

Articles connexes
Alpes-Maritimes

Liens externes 
  Haut Pays niçois, Alpes du Sud de la France, Sitalpa (Syndicat mixte touristique des Alpes d’Azur).

Sources

Bibliographie

Notes 

Tourisme dans les Alpes-Maritimes
Syndicat mixte